Федор Сергеевич Милославский (1709 — ) — вице-адмирал, сенатор, один из последних представителей рода Милославских.

Биография 
Сын Сергея Ивановича Милославского (1656—) и Марии Петровны, урожденной Салтыковой (ум. 1709). Внук боярина Ивана Богдановича Милославского, племянник (по жене) Льва Кирилловича Нарышкина и Бориса Петровича Шереметева.

Воспитывался в Морской академии. Начал службу в 1718 году учеником штурмана в экспедициях на Днепре и Финском заливе. В 1728—1732 годах состоял адъютантом при контр-адмирале лорде Дуффусе. В 1736 году командовал пакетботом «Меркуриус». С 1750 года — в морском ведомстве, в 1753 года назначен прокурором Адмиралтейств-коллегий; в 1761—1762 годах — директор Морского корпуса в чине контр-адмирала. 7 мая 1762 года награждён орденом Св. Анны. С сентября 1763 года — в отставке с производством в чин вице-адмирала, назначен сенатором.

Он был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Племянник Николай Михайлович, переживший его на 8 лет, был последним из Милославских.

Ссылки 
 Могила Федора Сергеевича Милославского

Сенаторы Российской империи
Вице-адмиралы (Российская империя)
Фёдор Сергеевич
Выпускники Академии морской гвардии